Opiz ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Emanuel Opiz (1775–1841), deutscher Maler, Grafiker und Schriftsteller
 Philipp Maximilian Opiz (1787–1858), österreichischer Botaniker, Bruder von Georg Emanuel Opiz

Siehe auch:
 Opitz